Флаг Зеленогра́дского — официальный символ городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 октября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 2631.

Флаг городского поселения Зеленоградский составлен на основании герба по правилам и традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг городского поселения Зеленоградский представляет собой зелёное прямоугольное полотнище с отношением сторон 2:3, несущее в середине выполненное белыми, серыми, жёлтыми, оранжевыми и красными цветами фигуру птицы с женской головой в кокошнике с распущенными волосами и с хвостом, переходящим внизу полотнища в горизонтальную полосу; на левом крыле птицы — сердцевидный окаймлённый щит с равноконечным крестом (фигура из герба поселения)».

Обоснование символики 
Основная фигура флага городского поселения Зеленоградский — райская птица Гамаюн с человеческим лицом.

Символика девушки-птицы многозначна. Это и защита, и покровительство, и возрождение. Но главное — это аллегория единства человеческого разума, сил природы и стихии. Волнообразный хвост, символизирует чистую и живописную речку Скалбу, на берегу которой расположено поселение.

Расположенные неподалёку от городского поселения Зеленоградский деревни Зимогорье и Кощейково с многовековой историей дополняют сказочный образ флага поселения.

На крыле этой сказочной птицы — щит-сердце со знаком красного креста — одним из символов медицины. В посёлке Зеленоградский в годы Великой Отечественной войны располагался эвакогоспиталь, аллегорически представленный на флаге сочетанием этих символов. Поступавшие в этот госпиталь раненые бойцы получали первую медицинскую помощь. Женское начало сказочной птицы Гамаюн символизирует основной персонал эвакогоспиталя — медсестёр, которые своим сердечным отношением к раненым бойцам ускоряли их выздоровление. Некоторые из этих медсестёр до сих пор проживают в городском поселении.

«Щит-сердце» — символ поселения как места дачного отдыха, что также связано с защитой здоровья.

Зелёное полотнище флага символически указывает на название городского поселения, делая флаг гласным.

Белый цвет (серебро) в геральдике — символ чистоты, совершенства, духовности.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Красный цвет — сила, мужество, жизненная энергия, любовь и красота.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, надежды.

Примечания 

Гамаюн в геральдике